Phrurolithus apacheus est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Phrurolithidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique d'Arizona aux États-Unis. Elle se rencontre dans les White Mountains.

Description 
La femelle holotype mesure .

Publication originale 
 Gertsch, 1941 : New American spiders of the family Clubionidae. I. American Museum novitates, ,  (texte intégral).

Liens externes

Notes et références 

Phrurolithidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique d'Arizona